S. Ramanathan ist der Name folgender Personen:

* S. Ramanathan (Musiker) (1917–1988), indischer Interpret karnatischer Musik und Musikwissenschaftler 
 S. Ramanathan (Politiker) (1896–1970), indischer Politiker und Aktivist
 S. Ramanathan (Regisseur) (1929–2013), indischer Filmregisseur und -produzent